Пётр Ипатов:
 Ипатов, Пётр Максимович (1887—1918) — участник революционного движения и Гражданской войны в России.
 Ипатов, Пётр Петрович (1901—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.